«Роди́тели» () — американский драматический телесериал, который транслировался на телеканале NBC со 2 марта 2010 года по 29 января 2015 года. Шоу основано на одноимённом фильме 1989 года.

Сюжет 
Шоу вращается вокруг трех поколений семьи Брэйверман, начиная с отца и матери семейства Зика и Камиллы Брэйверман, их старшего сына Адама, его жены и троих детей, дочери Сары и её двух детей, второго сына Кросби, его бывшей подруги Жасмин и их сына Джаббара и, наконец, заканчивая их второй дочерью Джулией с мужем и дочерью.

В ролях

Основной состав

Второстепенный состав

Семейное древо

Эпизоды

Саундтрек 
31 августа 2010 года Arrival Records/Scion Music Group выпустила саундтрек первого сезона сериала. Саундтрек состоит из 10 песен, включая заставку «Родителей» «Forever Young» Боба Дилана, а также международные темы и «When We Were Young» Люси Шварц. Саундтрек также включает в себя песню «Forever Young» в исполнении Джона Доу и Люси Шварц.

Эндрю Макмэхон из группы Jack’s Mannequin рассказал, говоря об альбоме группы «People and Things» что песня «Casting Lines» была написана после того, как он связался с продюсерами шоу по поводу возможной заставки для сериала. После записи песни и отправки её продюсерам, ему сказали, что они оценили его усилия, но они выбрали «Forever Young» в качестве музыкальной темы сериала. Песня действительно появляется в третьем альбоме Jack’s Mannequin «People and Things».

Приём критиков 
Сериал получил в основном положительные и смешанные отзывы с начальным счетом 61 из 100 на Metacritic.

Алан Сепинуолл писал, что «как фильм, „Родители“ вдохновили его, однако это не классика, но умная, теплая и познавательная трагикомедия, что в ней каждый сможет увидеть себя и найти в нём нечто особенное». В то же время Кен Такер из Entertainment Weekly написал: «„Родители“ не лучше, чем „Американская семейка“, но здесь все по-другому, это его собственное творение, созданное благодаря ловким связям и осторожным характеристикам исполнительного продюсера Джейсона Катимса и его соавторов».

Шери Левин из The Vancouver Sun пишет: «Все актёры играют серьёзно и вдумчиво, даже когда шутят и попадают в комичные ситуации. Это почти как если бы искусство имитировала жизнь, или жизнь имитировала искусство». Уже третий сезон шоу получил восторженную рецензию в The New Yorker, где Эмили Нуссбаум написала: «Это одна из двух великих драм на телевидении, где другой является „Хорошая жена“. …Если сериал закроют, я никогда не оправлюсь. Шоу становится все сильнее с каждым сезоном».

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2010 году
Телесериалы на английском языке
Драматические телесериалы США
Комедийно-драматические телесериалы США
Программы телеканала NBC
Телесериалы, снятые по мотивам фильмов
Мыльные оперы США
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Калифорнии
Телесериалы США, завершённые в 2015 году